Persistenz (von lateinisch persistere „verharren“) steht für:

 Persistenz (Chemie), Beständigkeit von Verbindungen gegenüber Abbau
 Persistenz (Makroökonomie), Verharren makroökonomischer Größen auf selbem Niveau
 Persistenz (Informatik), Fähigkeit, Datenstrukturen in nicht-flüchtigen Speichermedien bereitzuhalten

 persistierend, Krankheit oder Symptom in konstanter Ausprägung, siehe Krankheitsverlauf #Einteilung nach zeitlichem Verlauf

Siehe auch:
 Erregerpersistenz (Medizin)

 Beharrlichkeit (Begriffsklärung)